Список станцій Українських залізниць

9